Ambodiadabo – comune del distretto di Bealanana, Madagascar
 Ambodiadabo – comune del distretto di Mandritsara, Madagascar